Plaats in Indonesië
 Plosojenar (Jakenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Plosojenar (Kauman), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java